Grand Prix von Bern is een van de grootste loopevenementen in Zwitserland. Het evenement vindt sinds 1982 jaarlijks plaats in Bern. De hoofdafstand is 10 Engelse mijl. Naast deze afstand vinden er ook lopen plaats over 4,7 km (sinds 1991) en verschillende kinderlopen.

Parcoursrecords 
 Mannen: 46.04,9 - Zersenay Tadese  (2004)
 Vrouwen: 52.31,5 - Grete Waitz  (1988)

Uitslagen

Externe link 
 Officiële website

Atletiekwedstrijd in Zwitserland
Hardloopwedstrijd over 10 mijl
Bern (stad)